Gas Money – album di Popa Chubby del 1993
Gas Money – singolo di Yung Gravy del 2020